Een tuinmachine of tuinwerktuig is een mechanisch apparaat dat handgereedschap in de tuin vervangt dan wel aanvult.

De tuinmechanisatie is het proces waarbij handmatig tuingereedschap wordt vervangen door machines/mechanische systemen. Doel is de fysieke inspanning te verlichten en het verhogen van productiviteit en efficiëntie. Tuinmechanisatie werd mogelijk door de industriële revolutie.

Machines maken vaak lawaai, wat ervaren kan worden als geluidshinder. Met name de hakselaar en bladblazer zijn luidruchtig. Tuinmachines met tweetaktmotoren, zoals veel bladblazers, zijn behalve lawaaiig ook vervuilend omdat ze fijnstof en andere verontreinigingen uitstoten.
  
Het gebruik van accumachines zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder geluidsoverlast en lagere gebruikskosten. Er bestaan ook elektrische tuinmachines, die rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten worden. Voorbeelden hiervan zijn de elektrische grasmaaier en heggenschaar.

Tuinmachines zijn onder andere:

Tuingereedschap